Lancashire (graafschap), een graafschap in Noord-Engeland
West Lancashire, een district in het Engelse graafschap Lancashire
Lancashire (kaas), een kaassoort
Lancashire (kanarie), een kanarieras
Lancashire heeler, een hondenras

Personen
Sarah Lancashire, een Britse actrice en regisseuse